Сэр Джеффри Уинстон Рассел Палмер (; род. 21 апреля 1942, Таранаки, Новая Зеландия) — 33-й премьер-министр Новой Зеландии (1989—1990), возглавлявший 4-е лейбористское правительство.

Его имя связывают со значительными реформами законодательства и конституционного права страны, такими как разработка Конституционного закона 1986 года, Новозеландского Билля о правах, Закона об использовании имперского законодательства и Закона о государственном секторе.

Ранние годы и образование 
Родился в г. Нельсон, учился там в центральной школе, средней школе и колледже. Затем изучал политические науки и право в Университете Виктории в Веллингтоне. В 1964 году получил степень бакалавра искусств, а в 1965 году — бакалавра права.

Некоторое время он работал в Веллингтоне, затем он учился в юридической школе при университете Чикаго и в 1967 году получил степень Juris Doctor (доктор права). Некоторое время он преподавал в Университете Айовы и Университете Вирджинии, а также выполнял консультационную работу для правительства Австралии. В конце концов он вернулся в Новую Зеландию и в 1974 году был назначен профессором права в Университет Виктории в Веллингтоне. Во время всеобщих выборов 1975 года, Палмер участвовал в предвыборной кампании «граждане за Роулинга».

Член парламента 
На дополнительных выборах в 1979 году Палмер был избран в парламент от округа Центральный Крайстчерч, от Лейбористской партии. В 1983 году он стал заместителем лидера оппозиции. В 1984 году лейбористы победили на всеобщих выборах и Палмер стал заместителем премьер-министра в 4-м лейбористском правительстве. Он также занимал посты генерального прокурора и министра юстиции. Новый министр юстиции, который в качестве профессора права выступал за пропорциональное представительство в своей книге «Неуправляемая власть? (Unbridled power?)» также опубликованной в 1984 году, создал Королевскую комиссию по исследованию избирательной системы и разработке изменений и альтернативных решений. В отчёте королевской комиссии опубликованном в декабре 1986 года рекомендовалось использовать смешанную избирательную систему. После выборов 1987 года, на которых лейбористы были переизбраны, он также стал министром по делам окружающей среды, сферы к которой он испытывал личный интерес.

Премьер-министр 
Наиболее важным вопросом новозеландской политики того времени стала экономическая реформа проводимая министром финансов Роджером Дугласом. Дуглас выступал за монетаристскую политику свободного рынка, включающую в себя широкую приватизацию государственного имущества и отмену тарифов и субсидий. Эта политика противоречила основной политической платформе лейбористов, их предвыборным обещаниям, была весьма непопулярны среди традиционных сторонников партии и в результате привела к конфронтации между премьером Дэвидом Лонги и Роджером Дугласом. Лонги также нарушил своё обещание провести обязательный референдум о введении смешанной избирательной системы. В апреле 1989 года на региональной конференции Лейбористской партии Палмер признал своё поражение по вопросу о введении смешанной избирательной системы заявив, что этот вопрос «на ближайшее будущее фактически похоронен». В конце концов Дуглас был удален из правительства, но споры так подорвали его здоровье, что месяц спустя в отставку подал сам Лонги. Сторонники избирательной реформы в лейбористской находились под давлением и в сентябре 1989 года после того как Палмер стал премьер-министром, ежегодный общий съезд Лейбористской партии принял решение отменить проведение референдума об основах пропорционального представительства.

Однако, Палмер воспринимался населением слишком связанным с реформами Дугласа, и академически отстранённым. В частности многих людей касалось его работа над правовыми аспектами перераспределения государственного сектора, в том числе подготовка Закона о государственных предприятиях. Назначение на пост министра финансов Дэвида Кэйджилла (сторонника Дугласа), усугубило мнение, что он ничего не делает для общественных интересов. Единственной сферой, в которой он добился поддержки традиционных сторонников левого крыла, стала защита окружающей среды, которой он занялся когда стал премьером, его инициативой в этой области стал процесс реформирования законодательства об управлении ресурсами, который в конечном счёте привел к принятию Закона об управлении ресурсами.

За два месяца до выборов 1990 года стало ясно что лейбористы проиграют. Очевидный ущерб нанесённый реформами Роджера Дугласа, а также недосток у Палмера харизмы, вынудили слишком многих сторонников партии отказать ей в поддержке. К тому же Палмер выглядел слишком академично и замкнуто, напоминая людям патерналистский подход, в котором обвиняли Дугласа. Палмера заменили на Майка Мура, у которого, как полагали лейбористы, было больше шансов на победу. Палмер также решил оставить своем место в парламенте. Однако попытка лейбористов спасти ситуацию не увенчалась успехом и закончилась самым сильным поражением в истории Новой Зеландии, от Национальной партии во главе с Джимом Болджером.

После ухода из парламента 
После этого Палмер вновь стал работать профессором права в Университете Виктории. Также он работал профессором права в Университете Айовы (США), и некоторое время юридическим консультантом. Смешанная избирательная система, за которую он выступал, была принята на референдуме в 1993 году. В 1994 году вместе с юристом из Веллингтона Мэй Ченом он основал юридическую фирму Chen Palmer & Partners. В декабре 2002 года Палмер был назначен представителем Новой Зеландии в Международной комиссии по китам. Палмер продолжал преподавать в Университете Виктории и регулярно выступал в качестве эксперта в области общественного и конституционного права.

Член правовой комиссии 
1 декабря 2005 года генерал-губернатор назначил Палмера председателем Правовой комиссии Новой Зеландии (правительственное агентство, которое занимается пересмотром, реформированием и совершенствованием законодательства страны) сроком на 5 лет. Его назначение вызвало вопросы со стороны Национальной партии из-за его тесных связей с Лейбористской партией.

Почётные звания и награды 
Палмер входит в Тайный Совет Её Величества. В 1991 году ему было присвоено звание кавалера самого почётного ордена Святого Михаила и Святого Георгия, в том же году он стал почётным кавалером Ордена Австралии. В 1991 году он был также включён в почётный список ООН в числе 500 человек, за свой вклад в охрану окружающей среды, в том числе за реформу законодательства об управлении ресурсами. В 1995 году Джеффри Палмер являлся судьёй ad hoc Международного суда ООН. Он является почётным доктором трёх университетов.

В 2008 году Палмер стал одним из первых назначенных в Верховный совет после его преобразования из Королевского совета.

Примечания

Ссылки 
 Prime Minister’s Office biography
 biography — The Humanities Research Network Te Whatunga Rangahau Aronui (HRN)
 Law Commission biography
 United Nations Global 500 
 Chen Palmer website 

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XX века
Члены Лейбористской партии Новой Зеландии
Члены Палаты представителей Новой Зеландии
Королевские адвокаты
Адвокаты Новой Зеландии
Энвайронменталисты
Члены Тайного совета Великобритании
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Школы права Чикагского университета
Преподаватели Университета Виктории в Веллингтоне
Главные редакторы журналов